Fréville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Fréville (Seine-Maritime), frühere Gemeinde im Département Seine-Maritime, heute: Saint Martin de l’If
 Fréville (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Fréville-du-Gâtinais im Département Loiret

Fréville ist der Familienname folgender Person:
Henri Fréville (1905–1987), französischer Historiker, Politiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Fléville (Begriffsklärung)